Ел Атранкадеро има више значења:

 Ел Атранкадеро (Флоренсио Виљареал), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Атранкадеро (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику